Systematyka traw – relacje filogenetyczne i podział systematyczny rodziny wiechlinowatych (Poaceae)

Pozycja systematyczna rodziny 
 Pozycja rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

Relacje filogenetyczne w obrębie rodziny 
Kladogram powiązań filogenetycznych podrodzin wiechlinowatych według Angiosperm Phylogeny Website:

Klasyfikacja systematyczna rodziny wiechlinowate

Koncepcje historyczne 
Tradycyjnie rodzina wiechlinowatych określana jest nazwą trawy (naukowa nazwa Gramineae). Zaliczano ją do rzędu plewowców (Glumiflorae), w wielu systemach (np. Wettsteina) jako jedyny takson go tworzący. W innych systemach (np. Englera) trawy łączono w jednym rzędzie z turzycowatymi, uważając, że ich podobny pokrój i prosta budowa kwiatów są pierwotną, wspólną cechą.

System Englera

Przypisy

Bibliografia